Armenische Botschaft in Deutschland steht für:

 Armenische Botschaft in Berlin
 Armenische Botschaft in Bonn, siehe Liste der diplomatischen Vertretungen in Bonn #Armenien